Ассоциация кинокритиков:

 Ассоциация кинокритиков Аргентины 
 Ассоциация кинокритиков Чикаго